Махмальба́ф — персидская фамилия. Известные носители:

 Махмальбаф, Мохсен (род. 1957) — иранский кинорежиссёр и сценарист.
 Махмальбаф, Самира (род. 1980) — иранский кинорежиссёр и сценарист, дочь Мохсена Махмальбафа.
 Махмальбаф, Хана (род. 1988) — иранский режиссёр и сценарист, дочь Мохсена Махмальбафа.